Buono del tesoro poliennale – titolo di stato italiano
 Buono ordinario del tesoro – titolo di stato italiano